Флаг городского округа «Город Сиба́й» Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней синего цвета, средней белого цвета (каждая шириной 1/5 ширины полотнища) и нижней зелёного цвета (зелёная полоса переходит в белую с башкирским орнаментом, подобным чередующимся росткам в три листа и малым остриям); в центре зелёной полосы бегущая к древку куница жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Город Сибай расположен на стыке Европы и Азии, где восточное предгорье Южного Урала одним из красивейших хребтов — Ирендыком незаметно переходит в Зауральское плато. Своим рождением город обязан природным богатствам края. На Урале люди с древнейших времён добывали медь. Это доказывают раскопки на месте древних городов Аркаим и Таналык. По легенде, начало городу положил простой охотник из деревни Старый Сибай: раскапывая нору куницы, он наткнулся на тяжёлую красную глину с высоким содержанием меди, золота и серебра. На месте открытого им месторождения возник город Сибай. Поэтому основной фигурой флага является золотая куница, бегущая по зелёному полю.

Зелёное поле в виде силуэта гор обрамлено золотым национальным орнаментом «кускар» в знак расположения города на исконных башкирских землях. Включение в композицию флага силуэта гор показывает, что процветание Сибая связано с горно-добывающей промышленностью. Использование на флаге трёх цветов флага республики: синего, белого и зелёного — символически определяет место города Сибая как экономического и культурного центра Зауралья.

Лазоревый (синий) цвет означает ясность и чистоту помыслов.

Серебряный (белый) цвет — миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству.

Зелёный цвет — цвет природы, весны, надежды, вечности жизни.

Примечания

См. также 
 Герб Сибая

Флаг